Соревнования по прыжкам с трамплина на зимних Олимпийских играх 2010 прошли с 12 по 22 февраля. Были разыграны три комплекта наград.

Именно прыжки с трамплина открыли программу Олимпиады 2010 года: квалификационные соревнования на нормальном трамплине прошли 12 февраля ещё до официальной церемонии открытия Олимпиады.

Медали

Общий зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории)

Медалисты

Спортивные объекты

Квалификация

Ссылки 

 Результаты